Тейше́йра (, ) — португальська власна назва. Походить від португальсько-галісійського слова teixo (тис).

Особи 
 Алекс Тейшейра Сантус — бразильський футболіст, півзахисник.
 Гловер Лукаш Тейшейра — бразильський боєць змішаних бойових мистецтв, що виступає під егідою UFC у напівважкій ваговій категорії. Чинний чемпіон UFC у напівважкій вазі.
 Дімаш Тейшейра — португальський футболіст, захисник.
 Жозе Тейшейра — глава представництва Європейської Комісії в Україні.
 Жуан Карлуш Тейшейра (1993) — португальський футболіст, півзахисник.
 Мануел Тейшейра Гоміш — президент Португалії (1923—1925).
 Раймунду Тейшейра Мендеш —  бразильський математик.
 Рікардо Тейшейра — президент Бразильської конфедерація футболу (1989—2012)
 Філіпі Тейшейра — португальський футболіст, півзахисник.

Топоніми

Тейшейра (Бразилія) — муніципалітет.

Тейшейра (річка)
 Тейшейра (Арганіл) — парафія.
 Тейшейра (Байан) — парафія.
 Тейшейра (Сейя) — парафія.

Примітки 

Португальські прізвища